Cape York bzw. Kap York steht für

 eine Halbinsel in Australien, siehe Kap-York-Halbinsel
 ein Kap in Australien, siehe Kap York (Australien)
 ein Kap in Grönland, siehe Kap York (Grönland)
 Cape York (Meteorit), ein Eisenmeteorit
 einen Hügel des Endeavour-Kraters auf dem Mars